GTL est un sigle pouvant désigner :

 Georgia Tech Lorraine, une antenne du Georgia Institute of Technology implantée en France à Metz ;
 , un processus de raffinage visant à convertir un hydrocarbure gazeux en essence ou en diesel ;
 gaine technique de logement, un élément du câblage électrique des logements décrit par la norme NF C 15-100.